

Internet 
 Brainwashed – sito web di musica

Musica 
 Brainwashed – album di George Harrison del 2002
 Brainwashed – album dei While She Sleeps del 2015

Televisione 
 Brainwashed – episodio in più parti della quarta stagione della serie animata Pinky and the Brain